Елена Захарова:
 Захарова, Елена Ивановна (1907—1999) — доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Захарова, Елена Игоревна (род. 1975) — российская актриса театра и кино.
 Захарова, Елена Сергеевна (1928—1985) — советская театральная актриса, народная артистка.